Burn – gra komputerowa
 Burn – napój energetyzujący
 Burn – powieść fantastyczna Jamesa Patricka Kelly’ego
 Burn – wieś w Anglii

Muzyka 
 Burn – amerykańska grupa muzyczna
 Burn – brytyjska grupa muzyczna
 Burn – album Deep Purple
 Burn – album Havok
 Burn – album Jo Dee Messiny
 Burn – album Peach
 Burn – album Sister Machine Gun
 „Burn” – EP amerykańskiej grupy Burn
 „Burn” – EP Defiance
 „Burn” – EP Fear Factory
 „Burn” – singel Ushera
 „Burn” – piosenka Melanie C
 „Burn” – singel Ellie Goulding
 „Burn” – utwór Alana Walkera